Okunie – wieś w woj. zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Barlinek

jeziora w Polsce:
 Okunie – jezioro na Pojezierzu Wałeckim, położone w woj. wielkopolskim, w gminie Trzcianka
 Okunie – druga nazwa jeziora Okunino na Pojezierzu Myśliborskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w gminie Barlinek
 Jezioro Okunie – 2 jeziora w Polsce (nazwa przymiotnikowa)

Zobacz też 
 Okuniew, Okuniek